Того року турнір проводився вперше.

Маркета Вондроушова виграла свій перший титул WTA, у віці 17 років і вдруге зігравши в основній сітці турніру WTA, у фіналі перемігши Анетт Контавейт з рахунком 6–4, 7–6(8–6).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Ліна Гьорчеська

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Ladies Open Biel Bienne, одиночний розряд
2017